Прем'єр-ліга 2014—2015 () — 23-й розіграш англійської Прем'єр-ліги, заснованої 1992 року.

Жеребкування календаря турніру відбулось 18 червня 2014 року о 9:00 за британським часом. Сезон розпочався 16 серпня 2014 року. Звання найкращого англійського клубу буде захищати «Манчестер Сіті».

У змаганні беруть участь 20 клубів. Новими клубами стали «Лестер Сіті», «Бернлі» та «КПР».

Чемпіонський титул завоював «Челсі», ставши чемпіоном Англії 5-й раз та в 4-й раз вигравши Прем'єр-лігу.

Зміни порівняно з попереднім сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Інформація про команди

Географія змагань 
В Прем'єр-лізі сезону 2014/15 беруть участь 6 клубів із Лондона. По два клуби представлять Ліверпуль та Манчестер. Також в чемпіонаті бере участь клуб із Уельсу, «Свонсі Сіті».

Стадіони

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Вест Гем Юнайтед потрапив у Перший кваліфікаційний раунд Ліги Європи 2015–2016, оскільки Англія отримала одне додаткове місце, увійшовши до трійки рейтингу Рейтинг Fair Play УЄФА, а Вест Гем Юнайтед посів перше місце у аналогічному рейтингу Прем'єр-Ліги.

Результати матчів

Статистика

Найкращі бомбардири

Хет-трики

Нагороди

Щомісячні нагороди

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Прем'єр-ліги 
 Офіційний сайт Футбольної Асоціації 

2014
Англія
Англія
2014 в англійському спорті
2015 в англійському спорті